Алекса́ндр Никола́евич Иса́ков:
 Исаков, Александр Николаевич (1978—2018) — российский актёр театра и кино, артист Государственного театра киноактёра (2004—2018). 
 Исаков, Александр Николаевич (1937—1995) — советский военный лётчик.
 Исаков, Александр Николаевич (род. 1973) — латвийский футболист.